Амалія Саксонська (1436—1501) — донька курфюрста Саксонії Фрідріха II та Маргарити Австрійської, дружина герцога Баварії Людвіга IX.
 Амалія Саксонська (1794—1870) — донька кронпринца Саксонії Максиміліана та пармської принцеси Кароліни, композиторка, драматургиня.